Писаро може да се отнася за:

 Франсиско Писаро (1475-1541), испански конкистадор
 Камий Писаро (1831—1903), френски живописец

Забележка: Въпреки че на български език фамилните им имена се изписват еднакво, в оригинал това не е така.